A brit Királyi Haditengerészet három hajója viselte a HMS Acasta nevet:

Az első Acasta egy 40 ágyús fregatt volt, mely a napóleoni háborúk idején szolgált. A hajót 1797-ben bocsátották vízre. Az Acastát, csakúgy mint a HMS Leandert és a HMS Newcastle-t, az 1812-es brit–amerikai háború során egy amerikai kalóz, Prince de Neufchâtel elfoglalta. A hajót 1821-ben szétbontották.
1861-ben elkezdték egy fregatt építését, mely az Acasta nevet kapta volna, de az építést 1863-ban abbahagyták.
A második Acastát 1912-ben bocsátották vízre. Ez a romboló volt az Acasta-osztály névadó hajója. 1921 májusában a hajót eladták ócskavasnak.
A harmadik Acastát, 1929-ben bocsátották vízre. Ez a hajó egy A osztályú romboló volt. A második világháború során a hajó a Scharnhorst és a Gneisenau elleni csatában süllyedt el, 1940. június 8-án.
Szintén Acasta lett volna a neve az egyik Amphion-osztályú tengeralattjárónak, de annak építését 1945-ben leállították.

Források

J. J. Colledge, Ships of the Royal Navy, Greenhill Books, 1987.